Sigma 6 fue una banda de rhythm and blues formada en 1964 por Roger Waters mientras estudiaba arquitectura en Cambridge y que dio origen a Pink Floyd.

Los miembros iniciales de la banda fueron:
 Roger Waters - guitarra solista
 Nick Mason - batería
 Richard Wright - guitarra rítmica
 Clive Metcalfe - bajo
 Keith Noble - voz solista
 Sheila Noble - coros
 Chris Dennis - voz solista

Posteriormente, la banda cambió su nombre al de "The Abdabs", presentándose en pubs y fiestas particulares como "The Screaming Abdabs" y optando por la variante "The Architectural Abdabs", para los pocos pero efectivos shows dentro de Regent Street Polytechnic, donde la mayoría de los integrantes estudiaban arquitectura. .... 

Siendo "The Abdabs", la formación cambió ligeramente:

 Roger Waters - guitarra solista, bajo
 Nick Mason - batería
 Richard Wright - piano, trombón, ocasionalmente guitarra rítmica
 Vernon Thompson - guitarra solista - músico invitado
 Clive Metcalfe - bajo, guitarra rítmica
 Keith Noble - voz solista
 Juliette Gale - voz solista
 Chris Dennis - voz solista

Hacia mediados de 1964, sin conseguir nunca la estabilidad, la banda llegó a su disolución con la partida de Metcalf, Noble, Gale y Dennis. 

Poco después de la disolución, Waters, Wright y Mason junto con Syd Barrett y Bob Klose se unieron para formar varias bandas en la antesala a Pink Floyd.

Otros datos 
The Screamin' Ab Dabs fue también el nombre de una banda de rhythm and blues de los años 1980 creada en el Reino Unido y encabezada por Alison Moyet.
 Por el nombre de Sigma 6 se conoce también a una banda argentina tributo a Pink Floyd.  

Pink Floyd
Grupos de rock de Inglaterra
Grupos de rhythm and blues
Grupos de música de los años 1960
Grupos de música formados en 1963

ka:პინკ ფლოიდი#საწყისები